Луи́ де Лафо́рж  (;  1632 год, Ла-Флеш — 1666 год, Сомюр) — французский медик и философ-картезианец XVII века; друг Декарта, чью философскую систему он позаимствовал; автор переведённого на латинский язык сочинения «Трактат о духовном мире человека» (Tractatus de mente humana, 1664), где он строит психологию по Декарту, объясняя взаимоотношение души и тела с точки зрения окказионализма.

Издания 
 «Трактат о духовном мире человека» (Traité de l’esprit de l’homme et de ses facultés ou fonctions et de son union avec le corps, Amsterdam, 1664)

Ссылки 
 

Медики Франции
Философы Франции
Философы XVII века
Деятели протестантизма